

Geografia 
 Žíp – comune del distretto di Rimavská Sobota (Slovacchia)

Sigle
 Zig-zag In-line Package
 Zone Information Protocol
 Zoning Improvement Plan – codice postale degli Stati Uniti d'America

Informatica 
 ZIP – formato di compressione dei dati
 Zip drive – supporto di memorizzazione magnetica prodotto da Iomega

Altro
 Zip – cerniera lampo
 Zip – compagnia aerea a basso costo canadese
 Piaggio Zip – scooter della Piaggio
 Zip – ring name del wrestler Tom Prichard

Altri progetti